Ново-Троицк — село в Артыбашском сельском поселении Турочакского района Республики Алтай России.

История 
Основано в 1776 году.

География 
Расположено в северной части Республики Алтай, в степной зоне, в долине реки Пыжа и её правого притока — реки Чуря. С запада ограничено Сумультинским хребтом, который в окрестностях села достигает высоты до 900 метров над уровнем моря. Высота центра села над уровнем моря — 556 м.
 Уличная сеть
состоит из десяти географических объектов:
 Микрорайон: мкр. Чересполосный участок села Ново-Троицк
 Переулки: Карасу пер., Речной пер.
 Улицы: ул. Дальняя, ул. Заречная, ул. Зелёная, ул. Луговая, ул. Новотроицкая ул. Раздольная, ул. Черемуховая

Население 

В 1989 году проживало 66 человек, в 2002-ом 45

Проживают только алтайцы.

Инфраструктура 
Основное направление экономики Ново-Троицка — туристическая индустрия.

В Ново-Троицк ведёт дорога регионального значения длиной 16,449 км. «Иогач — Ново-Троицк» (Идентификационный номер 84К-18) ("Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Турочакского района